Rohrbächlein ist ein Gewässername:

 Rohrbächlein (Ilm) oder Rohrbach, linker Zufluss der Ilm (zur Abens) vor Rohrbach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern 
 Rohrbächlein (Zugersee), Zufluss des Zugersees bei Oberimmensee, Gemeinde Küssnacht, Bezirk Küssnacht, Kanton Schwyz
 Rohrbächlein, (ehemaliger?) Bach bei Rohrbach, Markt Rennertshofen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern

Siehe auch:
 Rohrbach
 Rohrbächle